Charles Stanhope kan syfta på bland andra:

*Charles Stanhope, 3:e earl Stanhope (1753–1816), brittisk statsman och vetenskapsman
Charles Stanhope, 3:e earl av Harrington (1753–1829), brittisk peer
Charles Stanhope, 4:e earl av Harrington (1780–1851), brittisk peer
Charles Stanhope, 7:e earl av Harrington  (1809–1881), brittisk peer
Charles Stanhope, 8:e earl av Harrington (1844–1917), brittisk peer
Charles Stanhope, 10:e earl av Harrington (1887–1929), brittisk peer
Charles Stanhope, 12:e earl av Harrington (född 1945), brittisk peer